

Organisation 
 Le Centre d'action laïque, est l'organisme fédérateur des nombreuses associations de la laïcité en Belgique francophone.
 Les centres d'action éducative en France, peuvent dépendre du ministère de la Justice ou être des services privés.

Météorologie 
 Un centre d'action est un anticyclone ou une dépression de grande étendue, quasi-stationnaire, qui détermine la circulation des perturbations atmosphériques sur une grande région. 

Homonymie
Homonymie de patronyme